Sembach-Krone ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Sembach-Krone (1915–1995), deutsche Artistin sowie Zirkusdirektorin; Ehefrau von Carl Sembach, Tochter des Zirkusgründers Carl Krone
 Christel Sembach-Krone (1936–2017), deutsche Zirkusdirektorin; Tochter von Carl Sembach und Frieda Sembach-Krone